Statements (Loreen) - single van de Zweedse zangeres Loreen
 Statements (album) - album van de jazz-musicus Milt Jackson
 Statements (serie van SLAM!) - youtube-serie van het radiostation SLAM!

Zie ook
 Statement